Griechisch-orthodoxe Kirche in Österreich steht für: 

 Griechisch-orientalische Kirche in Österreich, gesetzlich anerkannte Kirchengemeinschaft der griechischen, serbischen, rumänischen, russischen und bulgarischen Orthodoxie in Österreich
 Griechisch-orthodoxe Metropolis von Austria (auch Griechisch-orientalische Kirche), Diözese des Ökumenischen Patriarchats von Konstantinopel in Österreich mit Ungarn und Mitteleuropa
 Rum-Orthodoxe Metropolie von Deutschland und Mitteleuropa, Gemeinde des Patriarchats von Antiochien in Österreich

Siehe auch:
 Griechische Orthodoxie in Österreich